Акулонаволоцкая — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 60 километрах на юг от города Шенкурска, на обеих берегах реки Суланда, притока Пуи. Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке деревня Новиковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2081» как «Акуловская». Насчитывала 10 дворов, 43 жителя мужского пола и 40 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Окуловская(Лунки) насчитывает 12 дворов, 60 мужчин и 70 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Суландского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 15 дворов, 29 мужчин и 38 женщин.

Ввиду частых неурожаев в деревне была построена часовня святого великомученника Власия.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»